Der Hyundai Veloster ist ein als Sportcoupé ausgelegtes Pkw-Modell des koreanischen Automobilherstellers Hyundai Motor Company und ein 2+2-Sitzer.

Erste Generation (2011–2018) 

Die Entwicklung des Fahrzeugs basiert auf einer Designstudie des koreanischen Hyundai Forschungs- und Entwicklungszentrum Namyang in Hwaseong aus dem Jahr 2007, die auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main präsentiert wurde.

Auf der North American International Auto Show im Januar 2011 in Detroit wurde erstmals das Serienmodell vorgestellt. Die Präsentation erfolgte Anfang März 2011 auf dem Genfer Auto-Salon. Die offizielle Markteinführung in Deutschland begann mit dem Herbstfest der Hyundai-Händler am 23. September 2011, erste Fahrzeuge waren jedoch schon Anfang August bei den Händlern.

Motorisiert war das Modell zunächst ausschließlich mit einem 103 kW (140 PS) starken 1,6-Liter-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung in Verbindung mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder einem Doppelkupplungsgetriebe, ebenfalls mit sechs Gängen. Der Normverbrauch liegt bei 6,5 bzw. 6,4 Litern auf 100 km und der des Modells 1.6 GDI blue liegt aufgrund der Start-Stopp-Automatik bei 5,9 Liter.

Im Herbst 2012 kam außerdem eine Turboversion desselben Motors mit 137 kW (186 PS) auf den Markt. In Nordamerika leistet die Turboversion 150 kW (204 PS).

Eine Besonderheit ist das Türkonzept des Veloster, das auf der Fahrerseite eine größere Tür und auf der Beifahrerseite zwei Türen aufweist.

Das Fahrzeug wurde bis Ende 2016 auf dem deutschen Markt angeboten. Auf dem US-amerikanischen Markt wurde es noch in einem langen Modelljahr 2017 fortgeführt. Auf der NAIAS 2018 wurde das Nachfolgemodell präsentiert.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2017 sind in der Bundesrepublik 3.177 Veloster der ersten Generation neu zugelassen worden.

Zweite Generation (2018–2022) 

Auf der North American International Auto Show im Januar 2018 wurde die zweite Generation des Velosters präsentiert. Sie war, anders als das Vorgängermodell, nicht in Europa erhältlich. Das Fahrzeug wurde mit Ottomotoren mit einer Leistungsspanne zwischen 103 kW (140 PS) und 202 kW (275 PS) verkauft. Der leistungsschwächste Motor mit 2,0 Litern Hubraum arbeitet nach dem Atkinson-Prozess. Die 202-kW-Variante wurde unter der Bezeichnung Veloster N vermarktet. Im Juli 2022 endete die Produktion der Baureihe. Ein Nachfolgemodell gibt es nicht. Unverändert blieb das Konzept der drei Seitentüren (eine Tür auf der Fahrerseite und zwei auf Beifahrerseite).

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine